Lintzel steht für:
 einen Stadtteil der Gemeinde Wriedel

Personen:
 Martin Lintzel (1901–1955), deutscher Historiker